Juan Cabrera peut désigner :
  (1658-1730), philosophe et théologien espagnol ;
 Juan Cabrera (1952-), footballeur argentin ;
  (1956-), linguiste espagnol ;
  (1979-), cycliste chilien ;
 Juan Cabrera, astronome.